Fantastico – genere di narrazione
Fantastico – programma tv
Cinema fantastico – genere cinematografico
Gennaro Fantastico – pittore e cantante italiano

Pagine correlate 
 Fantastic
 Fantastica